Чка́лова — село в Україні, в Пологівському районі Запорізької області. Населення становить 73 осіб. Орган місцевого самоврядування - Федорівська сільська рада.

Географія 
Село Чкалове знаходиться на відстані 2,5 км від села Красноселівка.

Населення 

Станов на 2022 рік постійного населення в селі не було.

Історія 
 1776 — дата заснування як села Мережне.
 В 1944 році перейменоване в село Чкалове.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Посилання 
 Погода в селі Чкалова

Села Запорізької області
Населені пункти України, що підлягають перейменуванню